HNZ est un sigle qui peut désigner :
 HNZ, un protocole de communication défini par EDF pour les réseaux électriques ;
 HNZ Group (où HNZ signifie Helicopters New Zealand), une compagnie de transport par hélicoptère québécoise.